Love Songs – album Ayumi Hamasaki
 Love Songs – album Squash Bowels
 Love Songs – album Eltona Johna